Атенеум — журнал в Великобритании.
 Атенеум — журнал в Чехии.
 Атенеум — немецкий журнал 1798—1800 годов.
 Атенеум — немецкий журнал, издававшийся с 1841 года.
 Атенеум — итальянский журнал.
 Атенеум — литовский исторический журнал, издававшийся в 1930—1939.
 Атенеум — французский журнал, издававшийся в 1852—1856 годах.